

Ішля — річка в Башкортостані, ліва притока Сюрюнзяка
 Ішля — село, Бєлорєцький район, Башкортостан

Див. також 
 Ішлинська сільська рада